Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди мужчин 2006 — 5-я  мужская квалификация для участия в чемпионате Европы, в квалификации  приняли участие 12 европейских команд. Квалификация проходила с 7 по 9 апреля.

Турнир 
Шесть команды присоединились с ЧЕ 2003:

Квалификация

Квалификационный турнир

Группа А 
Матчи группы проходили в городе  Крань,(Словения)

Группа В 
Матчи группы проходили в городе  Эйндховен,(Нидерланды)

Группа С 
Матчи группы проходили в городе  Империя,(Италия)

См. также 
 Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди женщин 2006

Ссылки 
 Квалификация на сайте todor66.com  
  Квалификация на сайте pilkawodna2.w.interia.pl 

2006
2006 год в водном поло